Рыбинский округ — административно-территориальная единица Ивановской Промышленной области, существовавшая в 1929—1930 годах.

Рыбинский округ был образован 10 июня 1929 года на территории Мологского, части Рыбинского, Угличского, Пошехоно-Володарского уездов Ярославской губернии. Центром округа был назначен город Рыбинск.

Округ был разделён на 8 районов:
 Брейтовский,
 Ермаковский,
 Мологский,
 Мышкинский,
 Некоузский,
 Пошехоно-Володарский,
 Рыбинский,
 Угличский.

Ответственным секретарём окружного комитета ВКП(б) был сначала Г. Г. Заржицкий, а с февраля 1930 года — Г. И. Пинхасик.

30 августа 1930 года, постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 июля, Рыбинский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Ивановской Промышленной области.

См. также 
 Рыбинская губерния — более ранняя попытка создать административно-территориальную единицу с центром в Рыбинске.

Литература 
 Краткий очерк истории административно-территориального деления Ярославской области // Ярославская область. Административно-территориальное деление (на 1 июля 1975 года). Ярославль, 1976. С. 396—397.
 Рыбинский округ. Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

XX век в Ярославской области
Округа РСФСР
Административные единицы, образованные в 1929 году
Административные единицы, упразднённые в 1930 году
Появились в 1929 году в России